Даниэль Руис:
* Руис Ла Роса, Даниэль (род. 1933) — перуанский футболист.
 Руис-Басан Хуста, Даниэль (род. 1951) — испанский футболист.
 Руис, Даниэль (род. 1969) — аргентинский хоккеист на траве.
 Руис Робинсон, Даниэль (род. 1986) — мексиканский футболист.
 Руис, Даниэль (род. 1992) — испанский мотогонщик.
 Руис Ривера, Даниэль (род. 2001) — колумбийский футболист.